PAH har flere betydninger:
 Aromatiske kulbrinter – polyaromatiske hydrocarboner, som er en fælles betegnelse for aromatiske forbindelser i kondenserende ringsystemer
 Pulmonal arteriel hypertension – skyldes for højt blodtryk i lungernes mindre blodkar